Kuzu ist ein türkischer Familienname mit der Bedeutung „Lamm“.

Namensträger 
 Abdurrahim Kuzu (* 1955), US-amerikanischer Ringer türkischer Herkunft
 Hanım Kuzu (1911/12–um 1944), türkische Mörderin
 Mustafa Kuzu (* 1994), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Mustafa Kuzu (Schauspieler) (* 1987), deutsch-türkischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Tunahan Kuzu (* 1981), niederländischer Politiker türkischer Herkunft

Einzelnachweise 

Familienname
Türkischer Personenname